Leibniz ist der Name von:
 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), deutscher Universalgelehrter

Leibniz heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Pik Leibniz, Berg in Kirgisistan
 Leibnitz (Mondkrater), in der Äquatorregion («tz» standardisiert seit 1970)
 (5149) Leibniz, ein Asteroid des Hauptgürtels

Außerdem ist Leibniz auch:
 Der Name eines Keksprodukts von Bahlsen

Siehe auch:
 Leibnitz (Begriffsklärung)
 Leipnitz